

Informatica 
 Bionic – software

Musica 
 Bionic – album dei Sandbox del 1995
 Bionic – singolo dei King Adora del 2001
 Bionic – album di Christina Aguilera del 2010